Майсура́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Майсурадзе, Акакий (Николай) Васильевич (1931—2010) — советский футболист, тренер.
 Майсурадзе, Анзор Амвросиевич (род. 1937) — генерал-майор КГБ СССР, последний председатель КГБ Грузинской ССР.
 Майсурадзе, Арчил Семёнович (1909—?) — советский военный, партийный и государственный деятель, полковник.
 Майсурадзе, Бадри Джемалович (род. 1966) — российский оперный певец.
 Майсурадзе, Георгий Васильевич (1908—1966) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Майсурадзе, Григорий Иванович (1814—1885) — грузинский живописец.
 Майсурадзе, Джимшер Дмитриевич (1949—1992) — грузинский лётчик, гвардии полковник ВВС Грузии, кавалер ордена Вахтанга Горгасали I степени.
 Майсурадзе, Душико Михайлович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 
 Майсурадзе, Лука (род. 1998) — грузинский дзюдоист.
 Майсурадзе, Мириан (род. 1999) — грузинский борец вольного стиля.
 Маисурадзе, Нино (род. 1982) — французская шахматистка.
 Маисурадзе, Нодари Отариевич (род. 1988) — российский фигурист выступающий в парном разряде.
 Майсурадзе, Павел Иванович — футболист.
 Майсурадзе, Семён Бегларович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Майсурадзе, Тариел Тариелович (род. 1970) — грузинский и белорусский певец, композитор, аранжировщик, преподаватель, ведущий.
 Майсурадзе, Темур (род. 1959) — грузинский учёный в области авиационных технологий, доктор философских наук.